Ciocia
 Ciocia Jolesch
 ciocia UNRRA